Holtby ist der Familienname folgender Personen:

 Braden Holtby (* 1989), kanadischer Eishockeytorwart
 Joshua Holtby (* 1996), deutscher Fußballspieler
 Lewis Holtby (* 1990), deutscher Fußballspieler
 Phyllis Holtby (1906–1993), kanadische Pianistin, Cembalistin und Musikpädagogin
 Winifred Holtby (1898–1935), britische Schriftstellerin und Feministin